Округ Сомерсет ():
 Сомерсет — административно-территориальный округ в штате Мэн, США.
 Сомерсет — административно-территориальный округ в штате Мэриленд, США.
 Сомерсет — административно-территориальный округ в штате Нью-Джерси, США.
 Сомерсет — административно-территориальный округ в штате Пенсильвания, США.